Nechí kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Nechí (ort), Antioquia, 
 Nechí (kommun), Antioquia,